Moskau (Rammstein), lied van Rammstein
 Moskau (Dschinghis Khan), lied van Dschinghis Khan

Zie ook
 Moskou, hoofdstad van Rusland